Grundasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grundasjö, sjö i Borås kommun,  (7,26 ha)
Grundasjön (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (11,9 ha)
Grundasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
 Grundasjö
Grundsjön – flera

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn